Venezuela
 Barinas (država u Venezueli)
 Barinas (Barinas, Venezuela), glavni grad istoimene savezne države
 Barinas (rijeka)